Charles C. Gossett - Amerikaans gouverneur en senator
 David Gossett - Amerikaans golfspeler
 Louis Gossett jr. - Amerikaans acteur
 Robert Gossett - Amerikaans acteur

Zie ook 
 Gosset